Ćurić ist der Familienname folgender Personen:

 Ivan Ćurić (* 1964), kroatischer Geistlicher
 Mario Ćurić (* 1998), kroatischer Fußballspieler